Вольва:

Гидроним
 Вольва (приток Кужвы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия
 Вольва (приток Камы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия

Другое
 Вольва — остаток покрывал плодового тела гриба. (см. Велум)

См. также 
 Вульва (значения)
 Volvo